Niemcy:
 Hildesheim – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Hildesheim – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hildesheim

Dawna nazwa miejscowości w Polsce:
  Mierczany

Osoby:
 Bernward z Hildesheim – biskup

Zobacz też:
 Diecezja hildesheimska